Villamartín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamartín (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Villamartín (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar